Jméno Syd nosí více osobností:

 Syd Lawrence (1923–1998) – britský kapelník
 Syd Little (* 1942) – britský komik
 Syd Barrett (1946–2006) – britský hudebník
 Syd Eru (* 1971) – novozélandský ragbista